Drew Paris (né le  à Pointe-Claire, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière junior avec les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2004-2005. Il y joue qu'une saison et demie joignant l'Océanic de Rimouski en cours de saison 2005-2006. Au cours des trois saisons qui suivirent, il joue pour trois autres clubs de la LHJMQ avant de faire ses premiers pas chez les professionnels en 2008-2009.

Depuis ces débuts, il évolue majoritairement dans l'ECHL mais joue également quelques parties dans la Ligue américaine de hockey. En 2010-2011, il commence la saison avec les Gladiators de Gwinnett mais est échangé le  aux Jackals d'Elmira en retour des droits sur Brennan Turner.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Remparts de Québec ||LHJMQ ||45 ||1 ||4 ||5 ||6 ||13 ||3 ||0 ||3 ||0
|-
|rowspan="2"|2005-2006 ||Remparts de Québec ||LHJMQ ||35 ||4 ||8 ||12 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Océanic de Rimouski ||LHJMQ ||30 ||4 ||8 ||12 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||70 ||11 ||42 ||53 ||54 ||12 ||3 ||5 ||8 ||10
|-
|rowspan="2"|2007-2008 ||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||38 ||9 ||19 ||28 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||31 ||13 ||14 ||27 ||33 ||12 ||5 ||10 ||15 ||8
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||37 ||7 ||20 ||27 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||29 ||13 ||17 ||30 ||31 ||4 ||1 ||5 ||6 ||2
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||4 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2008-2009 ||Americans de Rochester ||LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||68 ||12 ||33 ||45 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Marlies de Toronto ||LAH ||2 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2010-2011 ||Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||39 ||2 ||10 ||12 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Jackals d'Elmira ||ECHL ||30 ||4 ||5 ||9 ||21 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 ||Marlies de Toronto ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Express de Chicago ||ECHL || 22|| 3|| 6||9 ||10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Marlies de Toronto ||LAH ||21 ||1 ||1 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || DEG Metro Stars || DEL || 43|| 9|| 5|| 14|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || DEG Metro Stars || DEL || 51|| 8|| 15|| 23|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || EC Bad Nauheim || DEL2 || 49|| 10|| 22|| 32|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Tingsryds AIF || Allsvenskan || 47|| 13|| 13|| 26||24 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || MODO Hockey || Allsvenskan || 26|| 2|| 2|| 4|| 14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Dornbirner EC || EBEL || 4|| 0|| 0|| 0|| 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Cardiff Devils || EIHL || 44|| 6|| 14|| 20|| 47 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Karlskrona HK || Allsvenskan || 44|| 4|| 7|| 11|| 45 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Cool FM 103,5 de Saint-Georges || LNAH || 26|| 2|| 11|| 13|| 6 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en mai 1988
Naissance à Pointe-Claire
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Remparts de Québec
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur de l'Express de Chicago
Joueur du Düsseldorfer EG
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EC Bad Nauheim
Joueur du Tingsryds AIF
Joueur des Cardiff Devils
Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges